Ел Аеропуерто има више значења:

 Ел Аеропуерто (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Аеропуерто, Лас Ломас (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аеропуерто (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику